Ploshchad Lenina () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:
 «Ploshchad Lenina» — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo.
 «Ploshchad Lenina» — Metro de Novosibirsk, em Novosibirsk.

Desambiguação